Juradó kan syfta på:

Colombia 

 Juradó (kommun), Chocó, 
 Juradó (ort), Chocó,